Макси́м Сергеевич Григо́рьев:
 Григорьев, Максим Сергеевич (род. 1975) — российский писатель, член общественной палаты.
 Григорьев, Максим Сергеевич (род. 1990) — российский футболист.
 Григорьев, Максим Сергеевич (род. 1990) — российский баскетболист.